Sergio De Luca – calciatore italiano
 Sergio De Luca – dirigente d'azienda italiano
 Sergio De Luca – sollevatore sammarinese